Лос Паблос има више значења:

 Лос Паблос, Колонија Сан Педро Мартир (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Паблос, Лос Паблос де Ариба (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику